Алкиды может означать:
 Алкиды — персонажи греческой мифологии, сыновья Геракла и Мегары, старшей дочери фиванского правителя Креонта.
 Алкиды —  продукты взаимодействия многоосновных кислот, многоатомных спиртов и одноосновных жирных кислот.

См. также 
 Алкид